Гран-при Испании 2021 года () — четвёртый этап чемпионата мира «Формулы-1»  года. Прошёл 7—9 мая на трассе «Барселона-Каталунья» в Монмело, Испания. Это был 51-й Гран-при Испании в истории и 31-й на трассе. В январе  года изменили конфигурацию 10 поворота для безопасности.

Льюис Хэмилтон выиграл 100-й поул в своей карьере на Mercedes.

Гонку также выиграл Льюис Хэмилтон.

Шины 
Pirelli привезли следующие составы шин: в роли Hard, Medium и Soft используются составы С1, С2 и С3 соответственно.

Свободные заезды 
В пятницу первую сессию возглавил Валттери Боттас, следом оказались Ферстаппен и Хэмилтон. После 40 минут возникли красные флаги из-за вылета Кубицы, заменившего Райкконена. Во второй практике лидером стал Льюис Хэмилтон, вслед за ним оказался Боттас, гонщики «Ред Булла» подотстали, показав времена в конце первой десятки. Результаты оказались очень плотными — первые семь результатов уложились в полсекунды.
В третьей, субботней сессии занял Макс Ферстаппен. Результаты также оказались плотными — в секунду уместились аж 13 гонщиков. На машине Райкконена произошёл прокол колеса из-за телекамеры, расположенной в поребрике — сломалось её крепление, и она стала выступать наружу. Аварии не произошло — инцидент случился на малой скорости и недалеко от боксов.

Резервные пилоты 
В первой сессии участвовали два резервных пилота. В «Уильямсе» Джорджа Расселла заменил Рой Ниссани, а в «Альфа Ромео» Райкконена заменил Кубица. Израильтянин проиграл основному пилоту полсекунды, Кубица же в середине тренировки вылетел, вызвав красные флаги, и более участия не принимал.

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25 °C, трасса +44 °C

Описание 
Первая сессия квалификации была немного отложена — пришлось восстанавливать защитный барьер, поврежденный при аварии в гонке поддержки. В первой сессии многие пилоты столкнулись с трафиком. Никита Мазепин помешал Норрису, за что по окончании квалификации был наказан потерей трех мест на старте и штрафным баллом. Лучшим оказался Норрис, а выбыли гонщики «Хаас», Цунода, Райкконен и Латифи.

Во второй сессии быстрейшим стал Ферстаппен, ограничившийся одним выездом, а гонщикам Мерседеса не удалось его опередить даже за две попытки. В финал вышли в полном составе пять команд — лидеров зачета: Мерседес, Ред Булл, Макларен, Феррари и Альпин.

В третьей сессии быстрейшим в первой же попытке стал Хэмилтон, завоевав тем самым свой 100-й поул. Вторым стал Ферстаппен, а третьим — Боттас. Во второй попытке улучшить время первой тройки не удалось никому. Леклер стал четвёртым, Пересу и Алонсо показать хорошее время не удалось (8-е и 10-е места соответственно), а вот Окон показал 5-й результат, втиснувшись между двумя «Феррари».

Результаты 

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:23,268
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка 
Погода:  Небольшая облачность. Сухо. Воздух +21…23 °C, трасса +31…36 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:18,149, поставлен на 62 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки